Квінт Марцій Тремул (*Quintus Marcius Tremulus, д/н — після 288 до н. е.) — військовий і політичний діяч Римської республіки.
 Квінт Марцій Рекс (значення)
 Квінт Марцій Барея Соран (лат. Quintus Marcius Barea Soranus, д/н — † після 43 р. н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Квінт Марцій (часто Квінт Марцій Крісп, лат. Quintus Marcius / Crispus; I століття до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки.
 Квінт Марцій Гортал Гортензін (*прибл. 50 до н. е. — після 12) — римський нобіль часів ранньої Римської імперії.
 Квінт Марцій Турбон, Квінт Марцій Турбон Фронтон Публіцій Север (*Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus, д/н — після 134) — державний і військовий діяч Римської імперії.
 Марції (рід)
 Квінт Марцій Філіпп (консул 281 року до н. е.)
 Квінт Марцій Барея Соран (консул 52 року), Квінт Марцій Барея Соран (*Quintus Marcius Barea Soranus, д/н — 65 або 66) — політичний діяч часів ранньої Римської імперії.

 Квінт Марцій Філіп (*Quintus Marcius Philippus, нар. 229 до н. е.(-229) — пом. після 164 до н. е.) — політичний і військовий діяч Римської республіки.
 Тіт Флавій Лонгін Квінт Марцій Турбон (*Titus Flavius Longinus Quintus Marcius Turbo, прибл. 112 — після 156) — державний та військовий діяч Римської імперії.